Бори́с Горде́ев:
 Гордеев, Борис Александрович (1903—1943) — советский архитектор.
 Гордеев, Борис Степанович (1920—1984) — Герой Социалистического Труда.